Fuente Grande puede referirse a:

Lugares 
En España
 Fuente Grande, localidad del municipio de Alfacar, en la provincia de Granada.
 Fuente Grande, localidad del municipio de Vélez-Rubio, en la provincia de Almería.
 La Fuente Grande, localidad del municipio de Almedinilla, en la provincia de Córdoba.